Il singolare dello Shanghai Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Cedrik-Marcel Stebe era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Lu Yen-Hsun ha battuto in finale Peter Gojowczyk 7–5, 6–0.

Teste di serie

 Lu Yen-Hsun (Campione)
 Tatsuma Itō (secondo turno)
 Dudi Sela (primo turno)
 Yūichi Sugita (semifinali)

  Zhang Ze (quarti di finale)
  Yuki Bhambri (secondo turno)
  Amir Weintraub (secondo turno)
  Wu Di (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Shanghai Challenger 2012